

Sigle 
 Underground Coal Gasification – Gassificazione del carbone sotterraneo

Biologia molecolare
 UCG – codone uracile-citosina-guanina che codifica per la serina

Economia 
 UCG – simbolo Borsa Italiana di UniCredit